Plaatsen
 Rochetaillée (Haute-Marne)
 Rochetaillée (Isère)
 Rochetaillée (Loire)
 Rochetaillée-sur-Saône

Personen
 Camille de Rochetaillée